Entyloma — рід патогенних грибів родини Entylomataceae. Назва вперше опублікована 1874 року.

Гелерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Entyloma відносять 347 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 De Bary, A. 1874. Protomyces microsporus und seine Verwandten. Botanische Zeitung. 32:97-108 - P.101

Роди грибів